gondola, Venecijansko plovilo
 Gondola u laguni, slika Francesca Guardija
 gondola, viseća košara ili kabina
 gondola, naziv za kućište motora ili stroja višemotornih zrakoplova, vjetroelektrana i slično
 Gondola, sjedište istoimene općine u regiji Manica u Mozambiku
 1891 Gondola, asteroid

Prezime
 Gondola, talijanski oblik dubrovačkog prezimena Gundulić:
 Ivan Gundulić (1589. – 1638.), pjesnik
 Frano Getaldić Gundulić (1833. – 1899.), političar 
 Frano Gundulić (1539. – 1589.), diplomat
 Frano Gundulić (1587. – 1629.), pjesnik
 Frano Gundulić (1630. – 1700.), maršal
 Frano Lucijan Gundulić (1451./1452. – 1505.), pisac
 Ivan Gundulić (? - 1565.), svećenik
 Ivan Marinov Gundulić (1507. – 1586.), diplomat
 Ivan Marinov Gundulić (1600. – 1650.), povjesničar
 Ivan Šiškov Gundulić (1678. – 1721.), pjesnik
 Josip Frano Gundulić (1711. – 1774.), biskup
 Marija Gundulić (XVI. st.), spisateljica
 Marin Gundulić (1596. – 1647), osnivač Dubrovačkoga kolegija
 Mato Gundulić (1636. – 1684.), vojnik, diplomat, političar i putopisac
 Šiško Gundulić (1634. – 1682.), pjesnik
 Trojan Gundulić (potkraj XV. st. - oko 1555.), tiskar